Леонардит — окисленный в природных условиях лигнит, образовавшийся в результате длительного выветривания. Представляет собой мягкий блестящий восковой минералоид чёрного или коричневого цвета. Является природным минеральным комплексом фенольных углеводородов. Это название используется для обозначения продуктов окисления лигнита с высоким содержанием гуминовых кислот.

Определение 
Изначально окисленный уголь был назван леонардитом в честь А. Г. Леонарда, первого директора Геологической службы Северной Дакоты (), который внес большой вклад в ранние исследования этого материала. Наиболее распространены месторождения леонардита в США, Канаде, Австралии и России, а также отмечаются месторождения в некоторых других странах, например, Турции, Греции, Таиланде. Химический состав леонардита, как и содержание в нём гуминовой кислоты (от 35 до 90 %), варьируется от месторождения к месторождению.

Происхождение. Формирование. Месторождения 
Леонардит формировался в процессе гумификации/гумифицирования (остатки животных и растений разлагались под действием микроорганизмов и абиотических факторов среды) на протяжении миллионов лет. На доисторическом болоте растения поглощали двуокись углерода из атмосферы и использовали солнечную энергию для формирования биомассы. Эти же представители растительного мира становились пищей для доисторических позвоночных и насекомых. После окончания их жизненного цикла углерод из погибших животных и растений обратно вернулся в природную среду, сформировав осадочные отложения на дне болота. Такой круговорот продолжался в течение миллионов лет, результатом чего стало накопление органических веществ — слои спрессованных отложений превратились в залежи леонардита.

Леонардит добывают в верхних слоях залежей бурого угля или лигнита, которые располагаются ближе к поверхности. Именно здесь добывают материал с высокими показателями окисления и содержания органического вещества, которое находится в процессе минерализации, то есть леонардит ещё не завершил процесс полного превращения в уголь. Именно поэтому он не используется в энергетической промышленности в качестве топлива.

Области применения 
Коммерческое применение леонардита обусловлено использованием содержащихся в нём гуминовых (ссылка на Гуминовые кислоты) и фульвокислот. В общемировой практике леонардит является одним из самых эффективных гуминосодержащих источников. Главным среди отличий леонардита по сравнению с остальными продуктами, содержащим гуминовые вещества (сапропель, торф и другие), является высокая биологическая активность его молекулярной структуре. 

Основными сферами применения леонардита являются: сельское хозяйство (активатор роста растений и кондиционер почвы, в кормлении продуктивных и непродуктивных животных, птиц и рыб - в форме кормовой добавки Reasil Humic Health), в бурении нефтяных скважин, для рекультивации почвы и очистки воды.

Безопасность гуминовых кислот из леонардита 

Одной из особенностей и преимуществом гуминовых кислот из леонардита перед другими биологически активными вещества является их безвредность для человека. Множество лабораторных испытаний и клинических исследований на мутагенное, канцерогенное, эмбриотоксическое и тератогенное воздействие свидетельствуют об отсутствии побочных эффектов даже при многократном превышении дозировок.

Примечания

Ссылки 

Биологически активные вещества